A 21 633-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében. A 21-es főút 26+750-es kilométerszelvényénél, a 2122-es út keresztezésénél lévő pásztói csomópont egyik ága.

A Budapest felől érkező forgalmat vezeti be abba a körforgalomba, ahol a 2122-es út és a 2408-as út találkozik. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 291 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 633-as, Salgótarján felé a 21 634-es, Salgótarján felől letérve a 21 635-ös, Budapest felé pedig a 21 636-os utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

21633
Pásztó